AGM – Complesso delle argille marnose – sintema stratigrafico
AGM – Batteria Absorbent glass mat